Wheeler (Illinois)
Wheeler (Oregon)
Wheeler (Texas)
Wheeler (Wisconsin)

Outros
Wheeler AFB
Método de Burrows-Wheeler

Desambiguações de topônimos